Brillat ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Brillat (* 1951), deutscher Fußballspieler 
 Daniel Brillat (* 1945), französischer Autorennfahrer 
 Jean Anthelme Brillat-Savarin (1755–1826), französischer Schriftsteller und Gastrosoph